Вулиця Наталії Ужвій — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Наталії Ужвій — вулиця в місті Харків

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок